Dieren (biologie)
 zie ook Flora en fauna
 Fauna (overzichtswerk), beschrijving van fauna 
 Fauna (godin), Romeinse godin